El término Tennessee hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Tennessee, estado
Río Tennessee
Tennessee (Illinois), localidad

Deportes
Tennessee-Martin Skyhawks, equipo deportivo de la Universidad de Tennessee en Knoxville.
Tennessee State Tigers, equipo deportivo de la Universidad Estatal de Tennessee en Nashville.
Tennessee Volunteers, equipo deportivo de la Universidad de Tennessee en Martin.

Marina
CSS Tennessee, nombre de tres buques de la armada de los Estados Confederados de América.
USS Tennessee, nombre de cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos.

Además
Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense.
Tennessee Ernie Ford, artista y presentador de televisión estadounidense.
Tennessee, grupo musical español de género Doo wop.
Tennessee, película de 2008.